Toponímia:
 Soliva (Areny de Noguera), despoblat del municipi d'Areny de Noguera (Baixa Ribagorça)
 Soliva (Maçanet de la Selva), entitat de població del municipi de Maçanet de la Selva (Selva)
Biografies:
 Carlo Evasio Soliva (1792-1853), compositor italià
Altres:
 Soliva (gènere) gènere de plantes de les Asteràcies